Evenor （en llatí Evenor, en grec antic Εὐήνωρ) era un cirurgià grec que sembla que va escriure sobre fractures i luxacions i que hauria viscut al , ja que el menciona Heràclides de Tàrent. Probablement és el mateix Evenor del que parla Plini a la seva Naturalis Historia, autor que segons diu Celi Aurelià va escriure un llibre anomenat Curationes.

Referències 

Metges de la Grècia romana
Cirurgians europeus